Дејна има више значења:
 Дејна (Северна Каролина)
 Дејна (Ајова)
 Дејна (Илиноис)
 Дејна (Индијана)